Treća hrvatska nogometna liga za sezonu 1992./93.

Istok

Jug

Sjever

Središte (ZG regija)

Zapad

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 2. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Godišnjak HNS-a za sezonu 1992./93. 
 Vladimir Jugo i dr.: Nogometni klub Halubjan, Viškovo : srebrni jubilej , Rijeka, 1996., , str. 103-105   
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 236-237   
 Ivica Golec: 100 godina nogometa u Petrinji 1910. – 2010., Petrinja, 2010.
 Franjo Novak, Zvonko Gerić-Mišo: NK Podravina Ludbreg 1919-2009, Ludbreg, 2011. 
 hrnogometdb, Hrvatska 1992./93., 3. rang, arhiva 
 

1992-93
 3